Schordania ist der Familienname folgender Personen:

 Lewan Schordania (* 1997), georgischer Fußballspieler
 Noe Schordania (1868–1953), georgischer Politiker
 Tedo Schordania (1854–1916), georgischer Historiker, Philologe und Lehrer
 Wachtang Schordania (1942–2005), georgischer Dirigent, siehe Vakhtang Jordania